Тужиловка — топоним в России.

 Тужиловка — деревня в Липецком районе Липецкой области.
 Тужиловка — прежнее название деревни Восход в Кимовском районе Тульской области.
 Тужиловка — историческая деревня в составе города Уфы.